Whitestone Group est une société de droit belge cotée sur le marché Euronext Growth. Fondée en 2012 par Sandro Ardizzone et Frédéric Pouchain, deux anciens de la Compagnie nationale à portefeuille, ses premières activités se concentraient essentiellement sur la gestion d'une SICAV Luxembourgeoise. En 2019, ils fondent le holding ou Société de portefeuille Whitestone Partners avec l'ambition de se lancer dans le Private Equity. 

Whitestone a depuis lors pris des participations dans de multiples sociétés belges et luxembourgeoises et est devenue cotée par une opération de fusion absorption inversée en ayant pris le contrôle de la société Evadix . Dans la foulée de cette opération, Whitestone Group a levé 8 millions € en Décembre 2021  et 3.5 millions € en Janvier 2022  .

Stratégie 
Le groupe est actif dans 4 pôles d'activités :
 Services financiers, constitué de 2 participations: Gold & Forex International (GFI) et European Capital Partners 
 Technologie, constitué de 2 participations:  EMAsphere et  Freedelity
 Industrie, constitué de 2 participations: Iso-Tech et Atima-Tpim
 Environnement: constitué de 3 participations: Newtree Impact, Probiotic Group et Emulco

Whitestone Group élargit également sa diversification en allouant 25% de son portefeuille à des sociétés de type scale-up et 75% à des sociétés rentables.

Gouvernance 
Le CEO du groupe est Frédéric Pouchain . Sandro Ardizzone, le cofondateur, est lui devenu CEO de Gold & Forex International (GFI) et est président du conseil d'investissement. Philippe Masset est devenu président du conseil d'administration en 2021.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Entreprise du secteur financier ayant son siège en Belgique
Société d'investissement
Holding